Ынталы — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Ынталы — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Ынталы — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Ынталы — село в Панфиловском районе Алматинской области.
 Ынталы — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Ынталы — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Ынталы — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
 Ынталы — аул в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
 Ынталы — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.
 Ынталы — село в Отырарском районе Южно-Казахстанской области.
 Ынталы (быв. Фрунзе) — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.